Мештерхази () — венгерская фамилия. Известные представители:

 Мештерхази, Аттила (род. 1974) — политик
 Мештерхази, Иштван (1811-54) — офицер, участник революции 1848-49 (hu)
 Мештерхази, Лайош — писатель
 Мештерхази, Эрнё — бизнесмен и политик (en)